WWF The Brawl to End It All fue un evento de lucha libre profesional producido por la World Wrestling Federation (WWF) y fue transmitido en vivo en MTV. Este fue un evento importante en la era de la conexión entre el Rock y la lucha libre (Rock 'n' Wrestling Connection) a mediados de la década de 1980 en la WWF. El evento estelar fue la única lucha transmitida, las luchas anteriores fueron todos Dark Match.

Resultados

1984 

The Brawl to End It All 1984 se realizó el 23 de julio de 1984 desde el Madison Square Garden en New York, New York.

 Dark Match: Paul Orndorff derrotó a Jay Strongbow.
 Orndorff cubrió a Strongbow.
 Dark Match: Adrian Adonis & Dick Murdoch derrotaron a Sgt. Slaughter & Terry Daniels reteniendo el Campeonato en Parejas de la WWF. (17:16)
 Adonis & Murdoch cubrieron a Slaughter & Daniels.
 Dark Match: Bob Backlund derrotó a Paul Vachon. (02:57)
 Backlund cubrió a Vachon.
 Dark Match: Bob Orton y el Campeón Intercontinental Peso Pesado de la WWF Tito Santana empataron. (20:00)
 Orton y Santana empataron por llegar al límite de tiempo.
 Como resultado, Santana retuvo el Campeonato.
 Dark Match: Hulk Hogan derrotó a Greg Valentine reteniendo el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWF. (10:24)
 Hogan cubrió a Valentine.
 Dark Match: Antonio Inoki derrotó a Charlie Fulton reteniendo el Campeonato Mundial Peso Pesado de las Artes Marciales de la WWF. (03:50)
 Inoki cubrió a Fulton.
 Dark Match: The Iron Sheik derrotó a Tony Garea. (05:56)
 The Iron Sheik cubrió a Garea.
 Dark Match: Sika derrotó a Ron Shaw.
 Skia cubrió a Shaw.
 Dark Match: Afa derrotó a René Goulet.
 Afa cubrió a Goulet. (03:43)
 Dark Match: El Campeón Mundial Peso Pesado de las Artes Marciales de la WWF Antonio Inoki ganó un 20-Man Battle Royal Match.
 Inoki fue el único luchador en el ring, ganando la lucha.
 El Campeonato Mundial Peso Pesado de las Artes Marciales de la WWF de Inoki no estaba en juego.
 Wendi Richter (con Cyndi Lauper) derrotó a The Fabulous Moolah (con Captain Lou Albano) ganando el Campeonato de Mujeres de la WWF.
 Richter cubrió a Moolah con un "Roll-Up".
 Al momento de la cobertura, la espalda de Moolah estaba contra la lona.

Lucha libre profesional